Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2019 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Les trois favoris de cette édition de Wimbledon sont les trois premiers mondiaux : le tenant du titre et 1 mondial Novak Djokovic, le 2 mondial Rafael Nadal qui a remporté le tournoi à deux reprises et atteint la finale des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison et le 3 mondial Roger Federer qui a remporté le tournoi à huit reprises et s'est imposé au tournoi de Halle pour la  fois. Les autres prétendants sont le  mondial Alexander Zverev, le 6 mondial Stéfanos Tsitsipás, le finaliste sortant et  mondial Kevin Anderson et le  mondial John Isner.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald (blessé aux ischiojambiers), de l'Argentin Juan Martín del Potro (blessé au genou) et du Croate Borna Ćorić.

Ils sont respectivement remplacés par Denis Istomin, Paolo Lorenzi et Brayden Schnur.

Pendant le tournoi 
Trois joueurs du top 10 sont éliminés dès le premier tour : le  mondial et finaliste sortant de Roland-Garros Dominic Thiem, le  mondial Alexander Zverev et le  mondial Stéfanos Tsitsipás.

Bernard Tomic est mis à l'amende pour défaut de combativité lors de son premier tour face à Jo-Wilfried Tsonga, perdu en 58 minutes de jeu (2-6, 1-6, 4-6). Les organisateurs, ayant jugé qu'il avait  son match, le sanctionnent d'une amende de , soit l'intégralité de son prize money. Cette sanction est critiquée par son adversaire lui-même ainsi que Novak Djokovic et Nick Kyrgios, tous la considérant disproportionnée. Quelques jours plus tard, Bernard Tomic décide de faire appel de son amende.

Le Chypriote Márcos Baghdatís, âgé de 34 ans et ancien numéro 8 mondial, dispute le dernier tournoi de sa carrière et prend officiellement sa retraite à l'issue de sa défaite au  tour contre Matteo Berrettini.

Feliciano López, récemment titré en simple et en double au Queen's, dispute son dernier Wimbledon, puisqu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Il détient à ce jour le record de participations consécutives en Grand Chelem avec 70 tournois depuis Roland-Garros 2002. Il est éliminé au deuxième tour par Karen Khachanov.

Opposé à Tennys Sandgren au troisième tour, l'Italien Fabio Fognini, connu pour ses dérapages fréquents dus à son comportement souvent inapproprié, fait encore parler de lui. Mécontent de jouer sur le court 14 alors qu'il est dans le top 10 mondial, il tient des propos choquants durant la rencontre :  Même s'il s'excuse en conférence de presse, il écope d'une amende de  et risque encore plus gros. En effet, durant l'US Open 2017, il avait été exclu du tournoi et suspendu avec sursis pour deux tournois du Grand Chelem après avoir insulté un arbitre. Sa sanction devait devenir effective s'il venait à commettre un nouveau dérapage d'ici fin 2019.

Roger Federer devient lors de sa victoire au troisième tour le premier joueur de tennis à atteindre la barre des 350 victoires en Grand Chelem. Il signe ensuite en huitièmes de finale sa  victoire à Wimbledon et devient le premier joueur de l'histoire à remporter autant de matchs dans un même tournoi du Grand Chelem, devant les 98 victoires à l'US Open de Jimmy Connors. Deux jours plus tard, il remporte sa  rencontre sur le gazon londonien en battant Kei Nishikori.

À 21 ans, le Français Ugo Humbert, classé à la  place mondiale, dispute son premier tournoi de Wimbledon et atteint pour la première fois de sa carrière les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il était pourtant mené 2 sets à 0 lors de son entrée en lice face à Gaël Monfils avant que celui-ci n'abandonne dans la dernière manche, blessé au tendon d'Achille. L'Italien Matteo Berrettini (23 ans,  mondial) et l'Argentin Guido Pella se qualifient, eux aussi, pour la première fois de leur carrière en huitième de finale d'un Majeur.

João Sousa devient le premier Portugais à atteindre les huitièmes de finale à Wimbledon après sa victoire marathon en 5 sets et  face à Daniel Evans.

Guido Pella,  mondial et pourtant adepte de la terre battue, rallie pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem et devient le quatrième Argentin à atteindre ce stade de la compétition à Wimbledon. Pour ce faire, il bat au troisième tour le finaliste sortant Kevin Anderson en 3 sets puis en huitième de finale le finaliste de l'édition 2016 Milos Raonic alors qu'il était mené 2 sets à 0 et que le Canadien servait pour le match à 5-3 dans le  set.

Qualifiés tous les deux pour les demi-finales, Roger Federer et Rafael Nadal s'affronteront pour la  fois de leur carrière pour une place en finale. Ce  duel est l'occasion pour le Suisse de tenter de se qualifier pour sa  finale à Wimbledon. L'Espagnol pourrait quant à lui atteindre pour la première fois de sa carrière la finale des trois premiers tournois du Grand Chelem la même saison. Rafael Nadal mène en termes de confrontations avec 24 victoires pour 15 défaites. Toutefois, Roger Federer a l'avantage sur gazon avec 2 succès pour 1 échec.

Roger Federer dispute la  finale de sa carrière à Wimbledon, la  en Grand Chelem, face au tenant du titre Novak Djokovic. Malgré deux balles de match dans le  set, le Suisse s'incline au terme de la plus longue finale disputée à Wimbledon () et de la deuxième plus longue finale de l'histoire en Majeur (derrière les  de Novak Djokovic et Rafael Nadal à l'Open d'Australie en 2012). C'est également le premier match en simple de l'ère Open disputé au tie-break à 12-12 dans la dernière manche.

Lauréat
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic conserve son titre au terme d'une finale anthologique, longue de  (comme le double messieurs), disputée en 5 sets avec un tie-break à 12-12 dans la dernière manche, en écartant l'octuple vainqueur du tournoi Roger Federer, qui s'est pourtant procuré deux balles de match sur son service à 8-7. Le Serbe décroche ainsi son  titre à Wimbledon, son  en Grand Chelem et son  en carrière.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 9,2 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2019
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2019